Дьюри — фамилия. Известные носители:
 Дьюри, Абрам (1815—1890) — американский военачальник, бригадный генерал добровольческой армии во время гражданской войны.
 Дьюри, Бакстер (род. 1971) — английский музыкант, сын Иэна Дьюри.
 Дьюри, Гордон (род. 1965) — шотландский футболист, тренер.
 Дьюри, Джо (род. 1960) — британская профессиональная теннисистка.
 Дьюри, Дэвид (род. 1944) — губернатор Гибралтара.
 Дьюри, Иэн (1942—2000) — британский музыкант.